Ререн — фамилия. Известные носители:

 Ререн, Иван Богданович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1770 (756); 26 апреля 1807.
 Ререн, Николай Константинович (1872—?) — командир 78-го пехотного Навагинского полка, полковник, герой Первой мировой войны.
 Ререн, Фёдор Карлович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4849; 25 декабря 1833.